106 může být:

 106 (číslo) – přirozené číslo
 106 – rok
 106 př. n. l. – rok
 Silnice II/106 – česká silnice II. třídy vedoucí na trase Štěchovice – Kamenný Přívoz – Týnec nad Sázavou – Benešov
 Messier 106 – spirální galaxie v souhvězdí Honicích psů
 Peugeot 106 – model automobilu značky Peugeot
 STS-106 – let raketoplánu Atlantis
 Nokia 106 – mobilní telefon
 zákon 106 – používaná zkratka českého zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)